Смрити (,  «запомненное») — многозначный термин. Может означать.

 Смрити — категория священных писаний индуизма
 Смрити (Сати на пали) — практика в буддизме осознавания каждого из своих действий, мыслей, чувств
 Смрити — «Правильное памятование» — духовная дисциплина в Восьмеричном пути
 Смрити Ирани — индийский политик, бывшая модель, телевизионная актриса и продюсер
 Ману-смрити — древнеиндийский сборник религиозно-нравственных и правовых предписаний
 Ганди Смрити — музей, посвященный Махатме Ганди